Professionista del cambiamento personale come mental coach. È stato 4 volte campione del mondo di apnea in varie discipline. Fondatore dell'associazione Pianeta Acqua, è attualmente impegnato in qualità di istruttore.

Record e vittorie italiane e mondiali 
 Apnea assetto costante in acqua dolce (lago)- 60 metri record del mondo 1999 
 Apnea statica 7 minuti e 04 secondi campione italiano 2004 
 Apnea dinamica 165 metri campione italiano e record italiano 2004
 Jumpblue 135 metri (a 15 metri di profondità), campione del mondo e record mondiale 2004
 Campione del mondo a squadre 1996-1998-2001
 Apnea statica 7 minuti 23 secondi campione Italiano e record italiano 5 giugno 2009
 Apnea statica 7 minuti 46 secondi campione Italiano e record italiano 29 novembre 2009
 Apnea statica 7 minuti 50 secondi campione Italiano e record italiano 11 giugno 2011
 Apnea dinamica con attrezzi (due pinne) campione Italiano Giugno 2013
 Apnea statica 7 minuti 15 secondi campione Italiano 2015
 Apnea statica 8 minuti 21 secondi, bronzo campionati mondiali CMAS 2016, record italiano Fipsas
 Apnea Assetto costante pinne Mt 72 Record italiano acqua dolce (lago)
 Apnea Statica 8 minuti 01 Medaglia di bronzo Campionati Europei CMAS 2017
Apnea assetto costante pinne in lago Medaglia d'argento Campionati Italiani Outdoor 2020
Apnea assetto costante mono pinna in lago Medaglia d'argento Campionati Italiani Outdoor 2020
Apnea statica Campione Italiano indoor 2021 

 Assetto costante Pinne in lago Bronzo Campionato Italiano Outdoor 2021

 Apnea statica Medaglia di bronzo campionato Italiano Indoor 2022 Apnea dinamica 5º posto Campionati Italiani Indoor 2022 con 201.70 metri con bi pinne

Record personali 
 apnea statica: 8 minuti 21 secondi Giugno 2016
 apnea Assetto costante 75 metri Settembre 2012

 apnea Dinamica con attrezzi 186,93 metri giugno 2011

 Apnea Dinamica con attrezzi (pinne) 201.70 metri Giugno 2022 (13° prestazione assoluta italiana di sempre)

 apnea Dinamica senza attrezzi 130 metri novembre 2011

Collegamenti esterni